Pecice kan syfta på följande platser:

Tjeckien 

 Pěčice, ort, Mellersta Böhmen, 
 Pečice (ort i Tjeckien), Mellersta Böhmen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar